Капелла Сан-Джорджо () — католическая капелла в городе Падуя (Италия), посвящена великомученику Георгию. Является пристройкой к южному трансепту базилики Святого Антония. Построена по заказу маркиза Раймондино Лупи ди Соранья в 1377 году как фамильная усыпальница. Роспись капеллы была поручена Альтикьеро да Дзевио, который завершил её в 1379 году. 

На стенах капеллы размещены 22 больших композиции и около ста меньших. Фрески посвящены сюжетам жития святого Георгия, Екатерины Александрийской и святой Люции. На боковой стене под крестовым сводом находится монументальная многофигурная фреска «Распятие Христово». По мнению искусствоведа Пьетро Тоэска данная фреска является главным произведением второй половины эпохи треченто.

Примечания

Литература 

 

Капеллы Падуи
Усыпальницы Италии
Фрески Италии
Ренессансные фресковые циклы